NACRA Women’s Sevens 2010 – szóste mistrzostwa strefy NACRA w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America Caribbean Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NACRA, które odbyły się w Georgetown w Gujanie w dniach 26–27 lipca 2010 roku.

Informacje ogólne 
W turnieju wzięło udział sześć reprezentacji, które rywalizowały w jednej grupie systemem kołowym o rozstawienie przed fazą pucharową. Cztery czołowe zespoły awansowały do półfinałów, dwa najsłabsze zaś rywalizowały o miejsce piąte.

Tytuł obroniła reprezentacja gospodarzy.

Faza grupowa

Faza pucharowa

Mecz o 5. miejsce

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

Mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 kobiet
2010 w rugby union
2010 w Ameryce Północnej
Georgetown